Konabembe peut désigner :
 les Konabembe, une population du Cameroun ;
 le konabembe, un dialecte du mpumpong, une langue bantoue du groupe makaa-njem ;
 Konabembe, un canton et une chefferie du Cameroun.